Sade LaNay est une personne américaine écrivant de la poésie.

Biographie 
LaNay obtient un master en écriture créative à l'Institut Pratt puis enseigne l'histoire de l'art à la prison de Westville.

LaNay publie le recueil de poèmes Dream Machine en 2014, Härte en 2018, et I love you and I'm not dead l'année suivante. Ce recueil remporte le 33e prix Lambda Literary dans la catégorie Poésie transgenre. Certains de ses poèmes sont repris dans les anthologies Electric Gurlesque, Bettering American Poetry et Best American Experimental Poetry.

Ses poèmes traitent de racisme systémique et de , notamment pour les personnes noires et LGBT+.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Poète américain du XXIe siècle
Personnalité non binaire